Утин — русская фамилия.

Известные носители 
 Утин, Александр Васильевич (1906—1950) — генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Утин, Андрей Иванович (1899—1965) — Герой Советского Союза.
 Утин, Борис Исаакович (1832—1872) — русский юрист, публицист.
 Утин, Василий Ильич (1918—1941) — Герой Советского Союза.
 Утин, Евгений Исаакович (1843—1894) — русский адвокат и публицист, литературовед, военный корреспондент.
 Утин, Николай Исаакович (1841—1883) — русский революционер.
 Никон (Утин) (1867—1933) — обер-прокурор, тайный советник, архимандрит РПЦ.

Женские фамилии 
 Утина, Наталья Иеронимовна (урождённая Корсини; 1841—1913) — русская писательница, драматург.
 Энгель-Утина, Нина Александровна (1925—1992) — советская артистка оперетты, Народная артистка РСФСР.

См. также 
 Уткин